Mike Fisher (autocoureur), Amerikaans autocoureur
 Mike Fisher (ijshockeyer), Canadees ijshockeyer